Свирская: фамилия (женская форма фамилии Свирский) и топоним.

Фамилия 
 Лейкина-Свирская, Вера Романовна (1901—1993) — советский историк и источниковед.

Топоним 
 Свирская гряда 
 Нижне-Свирская ГЭС
 Верхне-Свирская ГЭС
 Свирск
 ОАО "Свирская судостроительная верфь" (основано в 1946 г.)
 Свирская икона Божьей матери

См. также 
 Свирский
 Свирская верфь — Олонецкая верфь, также известная как Свирская (с 1785 — Лодейнопольская)
 Свирская церковь
 1-я гвардейская Свирская корпусная артиллерийская бригада
 1-я гвардейская Свирская Краснознамённая смешанная авиационная дивизия
 3-я миномётная Свирская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада
 4-й Свирский стрелковый корпус
 11-я лёгкая артиллерийская Свирская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада
 16-я гвардейская истребительная Свирская Краснознаменная авиационная
 17-я пушечная артиллерийская Свирская ордена Богдана Хмельницкого бригада
 20-я Свирская моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 25-я гаубичная артиллерийская Свирская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада
 92-й отдельный инженерно-танковый Свирский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого полк
 98-я гвардейская стрелковая Свирская Краснознамённая дивизия
 98-я гвардейская Свирская Краснознамённая ордена Кутузова второй степени воздушно-десантная дивизия имени 70-летия Великого Октября
 99-я гвардейская стрелковая Свирская ордена Кутузова дивизия
 100-я гвардейская стрелковая Свирская Краснознамённая дивизия
 114-я стрелковая Свирская Краснознамённая дивизия
 205-я Свирская армейская пушечная артиллерийская бригада
 257-я смешанная авиационная Свирская Краснознамённая дивизия
 261-я штурмовая Свирская ордена Суворова авиационная дивизия
 304-я гвардейская стрелковая Свирская Краснознамённая дивизия
 324-я Свирская Краснознамённая истребительная авиационная дивизия
 Свирские огни